Mitrídates es un nombre que significa ‘dado por Mitra’, siendo Mitra el dios persa del Sol y proviniendo la partícula «dates» del indoeuropeo da o dat (‘dar’).

Recibieron este nombre numerosos reyes, soldados y cortesanos del Asia Menor:

 Mitrídates, eunuco cómplice de Artabano en el asesinato de Jerjes I;
 Mitrídates, soldado que luchó contra los griegos durante los reinados de Ciro el Joven primero y Artajerjes después. Ancestro de los reyes del Ponto Euxino;
 Mitrídates de Persia, aristócrata persa de alto rango, yerno del rey Darío III de Persia (vivió en el  muerto en el 334 a. C.);
 Mitrídates I de Partia (165-132 a. C.);
 Mitrídates II de Partia (121-91 a. C.);
 Mitrídates III de Partia (87-80 a. C.);
 Mitrídates IV de Partia (57-55 a. C.);
 Mitrídates V de Partia (129-140)
 Mitrídates I de Cío;
 Mitrídates II de Cío (h. 336-302 a. C.);
 Mitrídates I del Ponto, también llamado Mitrídates II Ktistes hijo del anterior y fundador del reino del Ponto (302-266 a. C.);
 Mitrídates II del Ponto (250-220 a. C.);
 Mitrídates III del Ponto (220-184 a. C.);
 Mitrídates IV Filopator del Ponto (170-h. 150 a. C.);
 Mitrídates V Evergetes del Ponto (150-121 a. C.);
 Mitrídates VI el Grande del Ponto (120-63 a. C.);
 Mitrídates VII del Ponto;
 Mitrídates I del Bósforo;
 Mitrídates II del Bósforo;
 Mitrídates I de Comagene;
 Mitrídates II de Comagene;
 Mitrídates de Armenia (35-51 d. C.);
 El término mitrídates fue en algún tiempo sinónimo de ‘antídoto’;
 Mitridatismo, la práctica de tomar repetidamente pequeñas dosis de un veneno con la intención de adquirir inmunidad al mismo;
 Mitrídates era también un título común para libros que contuviesen ejemplos en varios lenguajes. Estos significados se inspiraron en leyendas sobre el rey Mitrídates VI del Ponto;
 Mitrídates (1673), tragedia de Jean Racine, inspirada en la vida de Mitrídates VI del Ponto;
 Mitrídates, rey de Ponto (1770), una ópera con música de Wolfgang A. Mozart, basada en la tragedia de Racine.